Рокуэлл, Роквелл ():

Личное имя 
 Блейк, Роквелл (род. 1951) — американский оперный певец (тенор).

Фамилия 
 Рокуэлл, Александр (род. 1956) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Рокуэлл, Джон (род. 1940) — американский музыкальный критик и журналист.
 Рокуэлл, Джордж Линкольн (1918—1967) — подполковник ВМС США, основатель Американской нацистской партии.
 Роквелл, Норман (1894—1978) — американский художник и иллюстратор.
 Музей Нормана Роквелла
 Роквелл, Томас (род. 1933) — сын Нормана Роквелла, писатель
 Рокуэлл, Сэм (род. 1968) — американский актёр и продюсер.

Топоним 
 Рокуэлл — статистически обособленная местность, в округе Гарленд (штат Арканзас, США).

Компании 
 Rockwell Automation, Inc. — американский производитель электронного оборудования и ПО.
 Rockwell International — американская военно-промышленная фирма.

См. также 
 Метод Роквелла — метод измерения твёрдости материалов.